Сурганова и оркестр — российская рок-группа. Основана в 2003 году в результате объединения творческих усилий Светланы Сургановой (до 2002 года — участница группы «Ночные Снайперы»: скрипка, гитара, вокал) и музыкального коллектива «Север Комбо». Первозданный рок, латино, трип-хоп, электроника — коктейль музыкальных жанров и стилей, которые умело сочетает лидер группы, её стиль не поддается описанию, она вне форматов. Основу репертуара группы составляют песни, написанные Светланой Сургановой. Также исполняется ряд композиций на стихи классических поэтов (И. Бродский, Н. Гумилёв, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам, Ф. Г. Лорка, Ж. Беранже) и современных авторов. Наиболее известные песни группы «Сурганова и оркестр»: «Мураками», «Корабли», «Весна», «Ты», «Апрельская». На данный момент на счету коллектива 11 студийных альбомов, а также 2 EP.

Неужели не я (2003) 

«Неужели не я» — первый студийный альбом группы «Сурганова и оркестр», записанный и выпущенный в 2003 году. Содержит одни из главных хитов группы — песни «Мураками» и «Больно». В 2004 году выпущено переиздание альбома с добавлением 2 бонус-треков.

Слова и музыка всех песен — Светлана Сурганова, кроме отмеченных.

 Бонус-треки с переиздания альбома (2004)

Живой (2003) 

«Живой» — первый концертный альбом группы «Сурганова и оркестр». Содержит несколько новых песен.

 В небе полном звезд — 6:08
 Обещанный снег — 2:52
 По дороге — 3:26
 Апрельская — 3:32
 Не тобой болеет сердце — 4:14
 Мой взгляд — 3:21
 Ты мое дыхание — 3:55
 Была мечта — 3:23
 Неужели не я — 4:35
 Больно — 3:53
 Предчувствие смерти — 4:15
 Февральский ветер — 3:37
 Ты — 2:53
 Друг для друга — 3:54
 Апрельская посевная — 3:11
 Тарратория — 4:00
 Птицы — 6:42
 Мураками — 6:26
 Скрипичная импровизация — 4:55

Корабли (2004) 

«Корабли» — сингл группы «Сурганова и оркестр» из альбома Возлюбленная Шопена

Возлюбленная Шопена (2005) 

«Возлюбленная Шопена» — второй студийный альбом группы «Сурганова и оркестр». Выпущен в 2005 году.

Слова и музыка песен — Светлана Сурганова, кроме отмеченных.

Любовное настроение (2005) 

«Любовное настроение» — сборник группы Сурганова и оркестр, вышедший в 2005 году.

 Не тобой болеет сердце — 3:17
 Мне нравится — 4:12
 Апрельская — 3:45
 Мой взгляд — 3:47
 Мураками — 3:13
 Корабли — 4:47
 Путник милый — 5:01
 Обещанный снег — 3:14
 Белые люди — 5:54
 Больно — 3:59
 Предчувствие смерти — 4:46
 Ангел — 4:20
 Весна — 4:14
 Горе по небу — 3:50
 Неужели не я — 4:08
 Так начинался день — 5:38
 Интродукция — 3:30

КругоСветка (2006) 

«КругоСветка» — второй концертный альбом группы «Сурганова и оркестр». Содержит несколько песен, не вошедших ни в один альбом.

Слова и музыка песен — Светлана Сурганова, кроме отмеченных.
 Музыка — 3:02
 Устроенность — 2:07
 Лучший жребий (С. Сурганова — П. Ж. Беранже) — 4:13
 Среди огней — 2:47
 Милая девочка (Игорь Азбиль) — 3:53
 Обещанный снег (С. Сурганова — Т. Хмельник) — 3:23
 Мой взгляд — 4:00
 Ты мое дыхание — 4:22
 Не тобой болеет сердце — 5:08
 Неужели не я (С. Сурганова — И. Бродский) — 5:03
 Предчувствие смерти — 4:42
 Так начинался день — 4:59
 Молитва мольберту — 4:35
 Дождь (С. Сурганова — Ф. Гарсиа Лорка) — 4:25
 Я знаю женщину (С. Сурганова — Н. Гумилев) — 3:54
 Я теряю тебя (С. Сурганова — К. Лёвина) — 3:06
 Корабли (Р. Луценко) — 5:02
 Энергетический вампир — 6:18
 Ворон — 4:37
 Весна — 4:31
 Горе по небу — 3:23
 Была мечта (С. Сурганова — В. Смирнов) — 3:02
 Абсолютный сталевар — 4:05
 Февральский ветер — 7:28
 Ты — 3:37
 Птицы — 5:26
 Мураками — 8:15
 Апрельская — 4:18

Соль (2007) 

«Соль» — третий студийный альбом группы «Сурганова и оркестр».

Слова и музыка всех песен — Светлана Сурганова, кроме отмеченных.

 Бонус-трек

Проверено временем (2008) 

«Проверено временем» — четвёртый студийный альбом «Сурганова и оркестр». Является двойным альбомом.

Слова и музыка всех песен, кроме «Ленинград» и «Сохрани мою тень» — Светлана Сурганова. Песня «Ленинград» написана на стихи Осипа Мандельштама, «Сохрани мою тень» на стихи Иосифа Бродского.

CD 1

CD 2

Чужие как свои (2009) 

«Чужие как свои» — пятый студийный альбом группы Сурганова и оркестр. Релиз альбома состоялся в 2009 году.

 Бонус-треки

Увидимся скоро (2011) 

«Увидимся скоро» — шестой студийный альбом группы Сурганова и оркестр. Вышел в 2011 году.

Слова и музыка всех песен — Светлана Сурганова.

Велосипед (EP) (2013)

Игра в классики (2014) 
«Игра в классики» — седьмой студийный альбом группы «Сурганова и оркестр»

 Городская сюита
 В этом городе фонарей
 Питер
 Мне с тобой
 Здание
 Доброволец
 Кантата ухода и прихода
 6. Я уйду
 7. Пришли чужие
 8. Сказка
 9. Прогулка
 10. Я вновь ухожу
 Ода узнаванию
 11. Вот и ты
 12. Что-то прожито
 13. Назло угрюмым
 14. Ночь
 Симфония небесного и земного
 15. Солнце погасло
 16. Ангел, ангел
 17. В твою честь
 18. Когда устанешь
 Соната тотального жизнеутверждения
 19. Всё сначала
 20. Мой путь
 21. Ты — пламя
 22. Мой путь (киевская версия) (Bonus track)

#МируМир (2015) 

«#МируМир» — восьмой студийный альбом группы «Сурганова и оркестр». Вышел в ноябре 2015 года. Содержит 7 бонус-треков: обновлённые версии песен группы с прошлых альбомов: «Птица певчая», «Мой взгляд», «Нас единицы», «Мой путь», «Семь городов», «Неужели не я?», «Мураками».

Песни военных лет (2017) 

«Песни военных лет» — девятый студийный альбом группы Сурганова и оркестр. Вышел 27 января 2017 года в годовщину снятия блокады Ленинграда.

К слову «Жизнь» (2017) 

«К слову Жизнь» — мини-альбом группы Сурганова и оркестр, вышедший 6 октября 2017 года. Содержит 5 бонус-треков: обновлённые версии песен группы с прошлых альбомов: «Предчувствие смерти», «Shuffle», «По дороге», «Сохрани мою тень», «Ты — пламя», а также ремикс на песню «К слову Жизнь».

Всё будет. Завтра (2021) 

«Всё будет» — десятый студийный альбом группы Сурганова и оркестр. Вышел 11 июня 2021 года.

«Завтра» — одиннадцатый студийный альбом группы Сурганова и оркестр. Вторая часть дилогии «Всё будет/Завтра». Вышел 1 октября 2021 года.

Клипография 
 Птицы (2003)
 Корабли (2004)
 Ангел седой (2004)
 Белая песня (2006)
 Я теряю тебя (2006) (сделан в стиле полулюбительского видео с вставками студийной записи)
 Рейс 612 (2007)
 Португальская (2012)
 Осенью (2012)
 Гертруда (2012) (feat. Вера Полозкова)
 Шоссе (2013) (feat. Настя Полева) (использованы концертные записи и любительские кадры из архива Светланы)
 Велосипед (2013)
 Фурия (2018)
 Мир-лабиринт (2019)
 Да будет свет (2019)
 Акварель (2021)
 Волчица (2021)
 Ливень осенний (2021)
 Мне нравится [совместно с a cappella-коллективом PlusFive; кавер-версия] (2022)
А также документальные фильмы:

 «Палитра» — о съёмках видеоклипа «Акварель» (ноябрь-2021)
 «Страницы» — о съёмках видеоклипа «Волчица» (ноябрь-2021)

Примечания 

Сурганова и оркестр
Сурганова и оркестр